Le Pensionnat, un film thaïlandais réalisé par Songyos Sugmakanan, sorti en 2006 en Thaïlande et en 2007 en France ;
 Le Pensionnat, une série d'émissions de télévision française de téléréalité diffusée sur M6 incluant les 3 saisons suivantes ;
 Le Pensionnat de Chavagnes, diffusée en 2004 ;
 Le Pensionnat de Sarlat, diffusée en 2005 ;
 Retour au pensionnat à la campagne, diffusée en 2013 ;
 Le Pensionnat, un roman de Josette Alia publié en 2005.

Voir aussi 
 Le Pensionnat des jeunes filles perverses, un film japonais réalisé par Noribumi Suzuki, sorti en 1973